Vassoura — utensílio doméstico
 Vassoura-de-bruxa — praga vegetal que afeta os cacaueiros

Geografia
 Vassouras —  município do estado do Rio de Janeiro, Brasil

Pessoas
 Vassoura (jogador de futsal)

Desambiguações de topônimos